Aukje van Ginneken (1982), Nederlands actrice, zangeres en schrijfster
 Jac. van Ginneken (1877-1945), Nederlands taalkundige 
 Marieke van Ginneken (1979), Nederlandse zangeres